Клубово — название населённых пунктов:

Россия 
 Клубово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Клубово — деревня в Жарковском районе Тверской области.